Тихорецкий переулок:

Россия 

 Тихорецкий переулок — переулок в Астрахани
 Тихорецкий переулок — переулок в Ростове-на-Дону

Украина 

 Тихорецкий переулок — переулок в Днепропетровске
 Тихорецкий переулок — переулок в Донецке
 Тихорецкий переулок — переулок в Киеве
 Тихорецкий переулок — переулок в Сумах

Казахстан 

 Тихорецкий переулок — переулок в Семипалатинске (Семей)

См. также 

 Тихорецкая улица
 Тихорецкий бульвар
 Тихорецкий проспект
 Тихорецкий проезд
 Тихорецкий тупик — тупик в Калининграде